Grupa Mondială I a Cupei Davis 2023 are loc în perioada 15–17 septembrie 2023. Cele douăsprezece echipe câștigătoare din Grupa Mondială I vor juca în turul de calificare al Cupei Davis 2024, iar cele douăsprezece echipe învinse vor juca Play-offul Grupei Mondiale I în 2024.

Sumar rezultate

Rezultate

Bosnia și Herzegovina vs. Germania

Bulgaria vs. Kazakhstan

Belgia vs. Uzbekistan

Argentina vs. Lituania

Ucraina vs. Columbia

Ungaria vs. Turcia

Israel vs. Japonia

Austria vs. Portugalia

Grecia vs. Slovacia

Peru vs. Norvegia

România vs. Taiwan

Danemarca vs. Brazilia

Note

2023